Уравнение состояния Суги — Лю — многопараметрическое уравнение состояния, применяемое для описания насыщенных и несильно перегретых паров. Уравнение подобно уравнению Барнера — Адлера; обладает повышенной точностью, но при этом имеет сложную структуру. Кроме того, оно даёт хорошие результаты при расчётах объёмов насыщенной жидкости.

Уравнение было разработано в 1971 году Суги (H. Sugie) и Лю (B. C.-Y. Lu).

Вид уравнения:
 
где
  — давление, Па;
  — абсолютная температура, К;
  — молярный объём, м³/моль;
  — универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К);
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — критическая температура, К;
  — критическое давление, Па;
  —  Питцера;
  — критический коэффициент сжимаемости;
  — критический объём, м³/моль.

Литература 
 
 .

См. также 
 Уравнение состояния идеального газа
 Уравнение Ван-дер-Ваальса
 Уравнение Дитеричи
 Уравнение состояния Редлиха — Квонга
 Уравнение состояния Барнера — Адлера
 Уравнение состояния Бенедикта — Вебба — Рубина
 Уравнение состояния Ли — Эрбара — Эдмистера

Примечания 

Суги — Лю
Суги — Лю